Indonesië
 Sirombu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra
 Sirombu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra